Die Abkürzung Arccos steht für:
 Arkuskosinus, analytische Funktion in der Mathematik, siehe Arkussinus und Arkuskosinus
 ARccOS, Kopierschutz bei DVDs der Firma Sony 

Siehe auch:
 Arcos

Abkürzung